Kumbum (architectuur)
Kumbum (klooster)